Team Jayco AlUla er et professionelt,  australsk cykelhold stiftet i 2012 under navnet GreenEDGE Cycling Team. Holdet er det første  australsk baserede professionelle cykelhold. Holdet kører i UCI World Tour.

Holdlederen er Matt White, som er en tidligere professionel cykelrytter, der blandt andet har deltaget ved verdensmesterskaberne og OL for Australien. Holdets økonomi bygger overvejende på kapital fra australske investorer.

Holdet består en del australske ryttere og derudover ryttere fra andre nationer, blandt andre en dansk rytter, Christoffer Juul-Jensen. Team Jayco AlUla har været kendt for at udvikle unge talenter, og blandt holdets største kommende talenter finder vi colombianske Esteban Chaves, australske Caleb Ewan og de to britiske tvillingebrødre Simon og Adam Yates.

Sæsoner

2023

Sejre

2022

Sejre

2021

Sejre

2020

Sejre

2019

Sejre

2018

Sejre

Referencer

Eksterne henvisninger 

Cykelhold fra Australien
Etableret i 2012